Бетонвільє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Бетонвільє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Територія Бельфор